Laguna San Lorenzo puede referirse a:
 Laguna San Lorenzo (Beni) en Bolivia;
 Laguna San Lorenzo (Chuncara), una de las tres lagunas Chuncara.